Ziliz (növénynemzetség)
 Ziliz (település)